Hiroshima  puede referirse a:

 Hiroshima, ciudad japonesa;
el bombardeo atómico ocurrido en la misma ciudad;
el Castillo Hiroshima, situado en Hiroshima;
Hiroshima, película uruguaya del año 2009;
Hiroshima (banda) grupo japonés de jazz rock o jazz fusión fundado en 1974;
 Hiroshima (libro), reportaje de John Hersey publicado por primera vez en The New Yorker.
 Hiroshima mon amour, película dirigida por Alain Resnais en el año 1959.
 Prefectura de Hiroshima.